Ла-Круа́-Конте́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 55 км на схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 212,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Круа-Контесс на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Круа-Контесс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мапа муніципалітету Ла-Круа-Контесс на сайті Mapquest 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Круа-Контесс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта